A Vós Confio é um manuscrito raro tibetano, e de autoria desconhecida, traduzido por especial autorização do VIII Dalai Lama (1758 - 1804) ao então Imperador da China, Jiaqing (1.796 - 1.820). Traduzido ao Ocidente pelo Conde de Derby e colocado, mais tarde, sob a guarda da AMORC (Antiga e Mística Ordem Rosacruz),

A Vós Confio é um sistema de instrução mística, contendo exortações para toda a vida.

Trazido à luz em +/- 1747, após ser traduzido do tibetano para o chinês e finalmente para o inglês, a obra A VÓS CONFIO tem o testemunho dos monges tibetano de Lasa da época do VIII Dalai Lama de que a mesma passou a fazer parte de seus ensinamentos por volta de 732 d.C. sendo mais antiga do que isto.

No Tibet e, posteriormente na China imperial, a autoria foi atribuída a diversos personagens da tradição oriental, tais como: Lao Tse, Confúcio, Lao Kium até ao brâmane Dandamis da época em que Alexandre, o Grande tentou conquistar a índia.

A polêmica quanto a sua autoria aumenta após sua tradução para o inglês (+/- 1749) quando estudiosos constataram que no mesmo apareciam elementos estranhos à cultura tibetana como, por exemplo, “rochas na praia”, “palmeiras”, “camelo”, “crocodilo”...

A coisa se complica ainda mais quando alguns membros da Ordem Rosacruz sugerem que tal obra poderia ter sido, - devido ao estilo, aos elementos e aos ensinamentos – de autoria (em sua maior parte) do faraó Amenhotep IV (+/- 1360 a.C.).

Percebe-se que a obra é uma composição de várias tradições místicas harmoniosamente composta ao longo do tempo. Podemos constatar estilos e elementos da sabedoria taoísta, confucionista, bramaísta e budista além de elementos da tradição mística do zoroastrismo (Pérsia) e amarniana (Egito de Akehenaton), entre outros.

Ligações externas
Unto Thee I Grant the Economy of Life, versão em inglês do livro

Misticismo
Rosacrucianismo